Операция «Сабра и Шатила» — атака террориста-смертника, предпринятая против израильских войск в ливанском городе Тир.

11 ноября 1982 года к зданию, в котором находился штаб израильской военной администрации в городе Тир, подъехала автомашина «Пежо», после чего прогремел мощный взрыв. В результате взрыва 8-этажное здание было практически полностью разрушено, израильтяне понесли значительные потери. Среди убитых были сотрудники пограничной полиции, несколько офицеров израильской контрразведки «Шин Бет» и военный губернатор города Тир (полковник израильской армии).

Немедленно после взрыва израильские войска были подняты по тревоге, район взрыва оцеплен солдатами, в воздухе барражировали вертолёты. Израильские войска устроили прочесывание городских кварталов, по данным местной печати было арестовано до 550 человек. Одновременно было перекрыто движение транспорта по Приморскому шоссе.

Первоначально, ответственность за взрыв взяла на себя организация «Ливанский национальный фронт сопротивления», представитель которой сообщил, что «в результате операции возмездия „Сабра и Шатила“ в городе Тир убито и ранено 150 оккупантов». По предварительным данным командования ЦАХАЛ, обнародованным на следующий день после инцидента, в результате взрыва «по крайней мере 15 израильтян погибли и 25 были ранены». 13 ноября, когда ещё продолжались поисково-спасательные работы, ЦАХАЛ уточнил цифры, сообщив о 47 погибших израильтянах и арабах и 50—60 пропавших без вести. К 15 ноября были оглашены окончательные данные о жертвах. Согласно официальным израильским данным, в результате взрыва были убиты 75 военнослужащих ЦАХАЛ и ранены 27 израильских граждан, а кроме того, погибли 14 и получили ранения 28 арабских заключённых, содержавшихся в здании. Первоначально предполагалось, что взрыв произошёл в результате террористической атаки, эта версия была отвергнута в ходе предварительного расследования. В настоящее время причиной взрыва официально считается «утечка газа»

19 мая 1985 года ответственность за теракт признало исламское движение «Хезболла», тогда же было названо имя непосредственного исполнителя (им оказался 17-летний ливанец Ahmad Quasir).

Примечания

См. также 
 Взрывы казарм миротворцев в Бейруте (1983)
 Ливанская война (1982)
 Резня в Сабре и Шатиле

Литература и источники 
 Martin Kramer. Sacrifice and «Self-Martyrdom» in Shi’ite Lebanon. // Terrorism and Political Violence, vol. 3, no. 3 (Autumn 1991), pp. 30-47

Гражданская война в Ливане
Террористические акты 1982 года
Теракты-самоубийства
Террористические акты, совершённые в Ливане
События 11 ноября
Ноябрь 1982 года
1982 год в Ливане